Program je lahko:

 Program, načrt, projekt.
 Program, obrazložitev ciljev in načel gibanja, stranke ipd.

Računalništvo 
 Računalniški program, algoritem, ki ga lahko izvajamo na računalniku.
 Preizkusni program, različica računalniškega programa.

Izobraževanje 
 Izobraževalni program, program, po katerem poteka izobraževanje.
 Učni program, učni načrt.

Šport 
 Prosti program, poljubno izbrani program izven obveznega programa.